Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Darija Jurak e Anastasija Rodionova hanno sconfitto Verónica Cepede Royg e Mariana Duque Mariño con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Julia Görges /  Jeļena Ostapenko (primo turno, ritirate)

 Darija Jurak /  Anastasija Rodionova (campionesse)
 Chuang Chia-jung /  Christina McHale (quarti di finale)

Wildcard 
  Giuliana Olmos /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017